Presina ima više značenja:
 Presina, Padova
 Presina, Verona